Флаг муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 мая 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7084.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Селивановское сельское поселение“ Волховского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Селивановское сельское поселение“ Волховского муниципального района Ленинградской области в чёрном, зелёном, золотом и серебряном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассеченном чёрном и зелёном поле с отделённой серебряным волнистым поясом волнистой оконечностью переменных цветов, поверх рассечения и поверх всего — золотая вписанная лопата, поддерживаемая по сторонам двумя сообращёнными восстающими лисицами с золотыми глазами, языками и когтями (правая из которых — в черни, левая — в зелени)».

Символика 
Земли поселения в старину относились к Лунгачскому Крестовоздвиженскому погосту.

Восстающие лисицы — напоминание о владельце усадьбы в Лунгачах бароне Виллие, на гербе которого изображена лисица.

Золотая лопата в столб — напоминание о торфоразработках. Подобное старая деревянная лопата хранится в школьном музее Селиваново.

Серебряный волнистый пояс — напоминание о реке Валгомке.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождение природы каждую весну и плодородия.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия. Цвет напоминающий о торфяных разработках, послуживших первопричиной возникновения Селиваново.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания